Afrikanska mästerskapet i futsal 2020 var det sjätte kontinentala mästerskapet i Afrika i futsal. Mästerskapet avgjordes under perioden  i Marocko.

Kvalspel

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler
Vinnarna kvalificerade för VM 2020.

Bronsmatch
Vinnaren kvalificerad för VM 2020.

Final

Anmärkningslista

Källor
Cafonline.com

2020
Futsalåret 2020